Walter Siegert ist der Name folgender Personen:

* Walter Siegert (Theologe) (1926–2012), deutscher Theologe, Priester und Politiker
 Walter Siegert (Politiker) (1929–2020), deutscher Politiker (SED)